NCSA kan syfta på:

 NCSA – ett samarbete mellan delstaten Illinois och den federala regering , se National Center for Supercomputing Applications
 NCSA – tidigare namn på National Computer Security Association